Polarisationsspannung steht für
 die elektrische Spannung, die zur Elektrolyse mindestens benötigt wird, siehe Elektrolyse
 die elektrische Spannung, mit der die Membran eines Kondensatormikofons geladen wird, siehe Kondensatormikrofon